Il torneo maschile dei Campionati mondiali a squadre di tennistavolo 2014 si è svolto dal 28 aprile al 5 maggio 2014 a Tokio, in Giappone. Gli incontri si sono giocati allo Yoyogi National Gymnasium e al Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Prima divisione

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Incontri dal 1º al 12º posto

Incontri dal 13º al 24º posto

Seconda divisione

Turno preliminare

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Fase a eliminazione diretta

Incontri dal 25º al 36º posto

Incontri dal 37º al 48º posto

Terza divisione

Turno preliminare

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Fase a eliminazione diretta

Incontri dal 49º al 60º posto

Incontri dal 61º al 72º posto

Quarta divisione

Turno preliminare

Gruppo M

Gruppo N

Gruppo O

Gruppo P

Fase a eliminazione diretta

Incontri dal 73º all'84º posto

Incontri dall'85º al 96º posto

Quinta divisione

Turno preliminare

Gruppo Q

Gruppo R

Gruppo S

Fase a eliminazione diretta

Incontri dal 97º al 105º posto

Collegamenti esterni

Campionati mondiali di tennistavolo
Tennistavolo nel 2014